Konopiste kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Konopisjte, ort, Opsjtina Kavadarci,

Tjeckien 

 Konopiště, ort, 
 Konopiště (slott), Mellersta Böhmen,